Als Zugverband werden bezeichnet:

 In der Schweiz im Zugfolgebetrieb verkehrende Züge
 Synonym für Zugkomposition oder Zugskomposition bei Zug (Schienenverkehr)
 anderer Ausdruck für Extensionsverband